Jelanski (russisch ) ist der Name folgender ländlicher Siedlungen in Russland:

 Jelanski (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Jelanski (Saratow), in der Oblast Saratow
 Jelanski (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Jelanski (Wolgograd), Weiler in der Oblast Wolgograd
 Jelanski (Woronesch, Berjosowskoje), in der Oblast Woronesch, Nowochopjorski rajon, Landgemeinde Berjosowskoje
 Jelanski (Woronesch, Russanowskoje), in der Oblast Woronesch, Nowochopjorski rajon, Landgemeinde Russanowskoje

Jelanski ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Nikolajewitsch Jelanski (1894–1964), russisch-sowjetischer Chirurg